Kaplica św. Józefa – kaplica oo. redemptorystów, która niegdyś znajdowała się w zachodniej części Torunia, w dzielnicy Bielany, przy ul. św. Józefa, przy klasztorze oo. redemptorystów. Wyburzona po 1958 roku.

Historia 
W 1924 roku oo. redemptoryści podjęli decyzję o przenosinach swojego klasztoru oraz Juwenatu z lewobrzeżnej części Torunia na prawobrzeże. Budowę domu zakonnego oraz kaplicy w nowej lokalizacji rozpoczęto wiosną w 1927 roku, a już 11 września tegoż roku konsekrowano kaplicę. 17 czerwca 1928 roku wprowadzono do niej obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W 1931 roku zakończono budowę całego kompleksu klasztornego oraz szkoły (Juwenatu).   

Na początku II wojny światowej okupant zamknął kaplicę, a klasztor zaadaptował na koszary wojskowe.   

W 1950 roku biskup chełmiński Kazimierz Kowalski powołał przy klasztorze parafię św. Józefa, a kaplicę podniósł do rangi kościoła parafialnego. Po 1950 roku świątynia okazała się zbyt mała wobec dynamicznie rozrastającej się tej części miasta. Wówczas władze zakonne podjęły decyzję o budowie tu nowego kościoła parafialnego. Prace te ruszyły w 1958 roku, a budowę zakończono w 1961 roku. Natomiast kaplicę wyburzono w trakcie budowy nowego kościoła.

Architektura 
Kaplica jednonawowa, murowana, otynkowana, była określana jako bezstylowa, mimo iż można było dopatrzeć się nawiązania do modernizmu.

Zobacz też 
 Budowle sakralne w Toruniu
 Religia w Toruniu

Przypisy 

Zniszczone kościoły w Toruniu
Świątynie pod wezwaniem św. Józefa
Kaplice w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu
Kościoły i klasztory redemptorystów w Polsce
Toruń